Такота́льпа () — город в Мексике, в штате Табаско, входит в состав одноимённого муниципалитета и является его административным центром. Численность населения, по данным переписи 2020 года, составила .

Общие сведения 
Название Tacotalpa происходит от астекского Taco-tlal-pan, что дословно можно перевести как: земля, заросшая сорняками.

Поселение было основано в доиспанский период народом  в VIII—X веках, и является один из старейших в штате.

В 1531 году Такотальпа была захвачена конкистадорами во главе с Франсиско де Монтехо, и в 1535 году стало энкомьендой Бернардино де Медины, а 27 июня 1543 года перешла в управление Франсиско Рамиреса.

В 1677 году из-за постоянных набегов пиратов на Вильяэрмосу, столица штата была перенесена в Такотальпу, но в 1795 году была перенесена обратно.

В 1710 году была построена церковь Пресвятой Девы Марии Успенской.

26 октября 1844 года Такотальпа получила статус вильи.

В 1847 году из-за нападения американцев, столица вновь на некоторое время была перенесена в Такотальпу.

В первой половине XX века река Сьерра часто выходила из берегов, что привело к постепенному уничтожению построек колониального периода, поэтому в 1953—1954 годах был построен отводной канал.

10 июня 1976 года Такотальпе был присвоен статус города.

Население

Примечания

Ссылки 
 
 

Города Табаско